La Koripallon miesten SM-sarjakausi 1981-1982 è stata la 42ª edizione del massimo campionato finlandese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1981
Pallacanestro nel 1982
1981-1982